Екатерина Юрьевна Польгуева ( — ) — российская журналистка, поэтесса и писательница. Ведущий автор газеты «Советская Россия», заместитель главного редактора. Лауреат Международной детской литературной премии имени В. П. Крапивина за 2014 год.

Биография 

 

Екатерина Юрьевна Польгуева родилась 7 ноября 1971 года в Москве. Окончила московскую школу № 444 с математическим уклоном. В 1990-х годах работала библиотекарем и учителем математики.

Состояла в Союзе Коммунистической Молодежи Российской Федерации, входила в руководство СКМ РФ, участвовала в общественно-политических акциях. В дальнейшем вступила в КПРФ.

В середине 1990-х годов увлеклась журналистикой, начала публиковаться в различной периодике. С 1999 года — сотрудник редакции газеты СКМ РФ «Молодой патриот».

С 2004 года — репортёр, ведущий колумнист независимой народной газеты «Советская Россия», с 2010 года — заместитель главного редактора. Участвуя в переводах с сербского языка материалов по балканским кризисам конца XX — начала XXI века, подружилась с Бориславом Милошевичем и другими сербскими общественно-политическими деятелями. Освещение балканских событий стало одной из важных тем журналистской деятельности.
За пятнадцать лет подготовила и опубликовала свыше 3000 статей и заметок по различным острым и горячим темам. Была удостоена премии за лучшие материалы «Слово к народу».

В 2014 году стала лауреатом премии имени В. П. Крапивина за лучшую детскую книгу. Повесть
«За секунду до взрыва» получила хорошие оценки критики.

Умерла 10 марта 2020 года в Москве после тяжёлой болезни.

Семья 
 По линии матери Е. Ю. Польгуева — двоюродная праправнучка Фридриха Крейцвальда. (Прадед Екатерины - Сергей Константинович Польгуев, стеклодув, уехал в Ригу на работу, и там женился на Анне-Марии Крейцвальд, племяннице Фридриха. )
 Екатерина Польгуева - внучатая племянница академика В. В. Егорова.

Литературное творчество

Повесть «За секунду до взрыва» 
История девочки Марты, оказавшейся внутри войны, внутри межнационального конфликта, у черты разделения на своих и чужих. Личные переживания и общественные манипуляции, политиканские выверты и бессмысленность случайных смертей на улицах рассматриваются со стороны подростков, ищущих самих себя в неустойчивом и страшном мире взрослых, обретающих мудрость и доброту в испытаниях, с которыми не справляется взрослый мир.
Повесть написана откровенно, безжалостно и вместе с тем трогательно, с нежностью и детской верой в чудеса.

 «Пороховая бочка» нынешнего мира породила острую потребность рассказать о том, что происходит постоянно – и чего просто не должно быть на свете: вчерашние друзья и соседи становятся непримиримыми врагами, война– повседневностью, а в кровавые взрослые игры оказываются втянуты дети. Моя повесть – попытка найти лекарство от ненависти: и для себя и, очень надеюсь, для моих читателей. 

 
В 2014 году книга под псевдонимом Анна Мария Крейцвальд и названием «Марта» участвовала в
конкурсе детской литературы. Псевдоним был выбран в честь прабабушки. Повесть получила Международную детскую литературную премию имени В. П. Крапивина.

Наиболее понравившееся произведение. Актуально. Захватывающий сюжет, интрига. Размышления. Язык чудесный, стихи — выше всяких похвал. Произведение можно рекомендовать для юношества.

Эта история сразу зацепила и не отпускала до последней страницы. <…> Хочется много думать и никогда не стрелять.

Издательство «Время» выпустило книгу в бумажной и электронной версиях.
Книга получила преимущественно положительные отклики и была отмечена экспертами в области детской литературы:
 В ноябре 2015 года радио «Культура» представило повесть книгой недели
 В 2015 году повесть вошла в топ-пять книг детской литературы по версии главного редактора издательства «КомпасГид» Виталия Зюсько.
 В 2016 году книга была включена в ежегодный каталог «100 лучших новых книг для детей и подростков», выпускаемый Московской детской библиотекой им. Аркадия Гайдара в сотрудничестве с экспертами издательств «Самокат» и «Гранд-Фаир»

Негативные и скептические оценки книге дали политически ангажированные читатели, приписавшие автору те или иные политические цели. Е. Ю. Польгуева рассказывала, что не хотела аналогий с историческими событиями, однако некоторые читатели прямо сопоставляют действие с военными и межнациональными конфликтами современности.

Поэзия 
Е. Ю. Польгуева начала писать стихи ещё в детстве, поэтическим кумиром считала Марину Цветаеву.
Первые законченные и опубликованные стихотворения относятся к 1984 году, когда автору было 12 лет.

Поэтические сборники насчитывают несколько сотен стихотворений разной тематической и
стилистической направленности. Остросюжетные, политические, социальные стихи
чередуются с детскими, пасторальными, пейзажными, философскими.

Сборники и серии стихотворений:
 Из школьных тетрадей (1986-1991)
 Начала и концы (1990-е годы)
 Двухтысячные (2000-2012)
 На бегу (2010-2018)
 На той и этой стороне (2019)

Много тепла, неспешного вглядывания в красоту окружающего мира, затаённой грусти и спокойной мудрости. Всего того, из чего и складывается настоящая поэзия.

Особая отзывчивость к чужой боли и горю, помноженная на талант, способна вызывать к жизни поэзию высокой пробы. И именно такой оказывалась поэзия Екатерины Польгуевой...

Публикации стихотворений в периодике: журналы «Новая юность», «Диалог».
Отдельными сборниками стихотворения при жизни автора не издавались, но публиковались в сети.

В 2020 году отдельной книгой изданы сборники «На бегу» и «На той и этой стороне».

Переводы 
Е. Ю. Польгуева познакомила русскоязычную аудиторию с поэтами Сербии XIX—XX веков, в частности, с
лирическим наследием Стевана Раичковича, Николы Петрович-Негоша, Стевана Качански, Милорада Петровича, Йована Йовановича-Змая и других.
Переводы вошли в трехтомную «Антологию сербской поэзии», выпуски альманахов «Русско-сербский круг» и «Книгу радости» — сборник сербской поэзии детям и о детях.

Библиография 
Художественная проза и поэзия:
 За секунду до взрыва: Повесть. — :Время, 2016. — 352 с. — (Серия «Время — детство»). — ISBN 978-5-9691-1422-7. — Тираж 3000 экз.
 На той и этой стороне. Стихи и рассказики. - , 2020. - 282 с. — ISBN 978-5-6041-7264-3. — Тираж 500 экз.

Переводы (в составе коллектива авторов):
 Антология сербской поэзии. Том 3. — : Вахазар, Рипол Классик; Белград: Источник, 2006. — ISBN 5-88190-038-3, ISBN 5-7905-4717-6
 Книга радости: Сербская поэзия о детях и для детей. Сборник на русском и сербском языках. — Белград: Просвета; : Вахазар, 2012.
 Сербско-русский круг. Альманах 2012/2013. — : Вахазар, 2013.

Журналистика 
 
Как ведущий автор «Советской России» Е. Ю. Польгуева занималась изучением международных, межнациональных конфликтов, регулярно писала о трагедиях простых людей и детей, ставших жертвами военных действий.
Второй по значимости темой являлись внутренние политические кризисы и социальные проблемы.
В отдельные острые периоды выходило по несколько больших обзорных и аналитических статей автора в неделю.
Общее число написанных материалов за пятнадцать лет работы оценивается в 3-4 тысячи статей и заметок.
Статьи подписывались как собственным именем:  Екатерина Польгуева, так и псевдонимами: Екатерина Сербина, Екатерина Юрьева, Павел Свиридов.

«Балканская болезнь».
С середины 1990-х годов Е. Ю. Польгуева изучала международные и этнические кризисы в странах бывшей Югославии, неоднократно посещала Сербию, Боснию, Черногорию, участвовала в конференциях по вопросам урегулирования спорных вопросов и развития региона.
Входила в группы поддержки Слободана Милошевича, Ратко Младича, Радована Караджича и других сербских политических деятелей.

Белоруссия.
Е. Ю. Польгуева неоднократно участвовала в пресс-турах по Белоруссии, публиковала обзоры по социально-экономическим и культурным проблемам белорусской провинции.

В 2008 году участвовала в пресс-конференции с А. Г. Лукашенко.

Резонансные интервью:
 Жорес Алфёров,
 Владимир Бортко,
 Андрей Кураев.

Примечания

Ссылки 
 Живой Журнал Екатерины Польгуевой
 Польгуева Екатерина на сайте издательства «Время»
 Польгуевские чтения
 Екатерина Польгуева получает медаль Премии Владислава Крапивина
 Презентация книги Екатерины Польгуевой в РГДБ
 Екатерина Польгуева. Рождественская история Милки
 Седьмое ноября. Сборник стихотворений Екатерины Польгуевой
 Т.Латукова. Катя Польгуева. Cтекают буквы со страницы книжной

Писатели России
Писатели России XXI века
Писательницы России XXI века
Писатели России по алфавиту
Поэты России
Журналисты России
Члены КПРФ